

Miejscowości w Polsce  
 Borszowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Imielno 
 Borszowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sędziszów

Miejscowość na Ukrainie 
 Borszowice – wieś na Ukrainie